Raniban peut faire référence à :
 Raniban, un village du district d'Achham au Népal ;
 Raniban, un village du district de Dailekh au Népal ;
 Raniban, un village du district d'Okhaldhunga au Népal.